Luojiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Luojiang (罗江县) in Deyang, Provinz Sichuan, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Deyang)
 den Stadtbezirk Luojiang (洛江区) in Quanzhou, Provinz Fujian, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Quanzhou)
 die Großgemeinde Luojiang (洛江镇) im Kreis Bainang, Regierungsbezirk Xigazê, Tibet, siehe Luojiang (Bainang)
 die Großgemeinde Luojiang (罗江镇) der Stadt Miluo, Provinz Hunan, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Miluo)
 die Großgemeinde Luojiang (罗江镇) im Kreis Rong, Autonomes Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Rong)
 die Großgemeinde Luojiang (罗江镇) im Stadtbezirk Tongchuan, Provinz Sichuan, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Tongchuan)
 die Gemeinde Luojiang (罗江乡) im Kreis Yudu, Provinz Jiangxi, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Yudu)
 das Straßenviertel Luojiang (罗江街道) der Stadt Fu’an, Provinz Fujian, Volksrepublik China, siehe Luojiang (Fu’an)